Добигал — фамилия. Известные носители:
 Добигал, Йозеф
 Добигал, Франц